Název Bohatice může označovat:

 Bohatice (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Bohatice (Karlovy Vary) – část města Karlovy Vary

Externí odkazy